Oscar Carl Wilhelm, född 27 februari 1861 på Arvfurstens palats i Stockholm, död 24 oktober 1951 i Stockholm, var prins av Sverige och Norge (från 1905 prins av Sverige) och hertig av Västergötland, son till kung Oscar II och drottning Sofia och bror till Gustaf V.

Biografi 
Prins Carl gifte sig 1897 med sin kusindotter Ingeborg av Danmark. Familjen bodde på Parkudden, Djurgården i Stockholm 1899-1908, senare i Byströms villa på Djurgården (även senare kallad Prins Carls palats, sedan 1928 Spaniens ambassad) till 1922, och därefter i en våning på Hovslagargatan på Blasieholmen. Dessutom innehade prinsen från cirka 1909 egendomen Fridhem nära Bråviken utanför Norrköping som sommarresidens.

Carl var yrkesmilitär inom kavalleriet (därav kom hans tillnamn "Blå prinsen") och avancerade till general 1908. Åren 1898–1912 var han inspektör för kavalleriet. Den 10 maj 1882 invaldes han som förste hedersledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var ordförande i svenska Röda Korsets överstyrelse 1906–1945 och ledare för organisationens humanitära insatser. Han var även hedersledamot vid Västgöta nation vid Uppsala universitet, samt ordenssällskapet Götiska Förbundets stormästare.

Prins Carl fick tidigt svåra hörselproblem. Han avled av akut hjärtsvikt i sitt hem på Hovslagargatan klockan 00.05 den 24 oktober 1951 och begravdes på Kungliga begravningsplatsen.

Barn 
 Margaretha (1899-1977), gift 1919 med mors kusin Axel av Danmark (1888-1964). Två söner: Georg (1920-86) och Flemming (1922-2002). I släkten kallad "Tante Ta".
 Märtha (1901-1954), gift med Olav V av Norge.
 Astrid (1905-1935), gift med Leopold III av Belgien
 Carl (1911-2003) hertig av Östergötland till 1937, därefter "prins Carl Bernadotte".

Titulatur och utmärkelser

Titulatur 
Carls fullständiga titel var: Hans Kunglig Höghet Oscar Carl Wilhelm, Sveriges Arvfurste, Hertig av Västergötland.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser
  Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts orden, från födseln.
  Kommendör med stora korset av Vasaorden, 28 april 1892.
  Riddare av Carl XIII:s orden, från födseln.
  Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken, 1907.
  Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, 1897.
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen, 1948.
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen, 1928.
  Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj, 1906.
  Hedersledamot av Johanniterorden i Sverige, tidigast 1921 och senast 1925.

Utländska utmärkelser
  Badiska Husorden Fidelitas, senast 1905.
  Badiska Berthold I av Zähringens orden, senast 1905.
  Belgiska Leopoldsorden, senast 1905.
  Bulgariska Sankt Alexanderorden, tidigast 1921 och senast 1925.
  Riddare av Danska Elefantorden, senast 1905.
  Dannebrogmännens hederstecken, senast 1905.
  Danska Guldbröllopsminnestecknet, senast 1915.
  Estniska Röda korsets orden, tidigast 1931 och senast 1940.
  Finländska Frihetskorsets orden, tidigast 1915 och senast 1921.
  Franska Hederslegionen, senast 1905.
  Grekiska Frälsarens orden, tidigast 1945 och senast 1947.
  Riddare av Italienska Annunziataorden, tidigast 1909 och senast 1915.
  Lettiska Tre Stjärnors orden, tidigast 1925 och senast 1931.
  Monacos Karl den heliges orden, senast 1905.
  Nassauska Gyllene lejonets orden, senast 1905.
  Nederländska Lejonorden, tidigast 1921 och senast 1925.
  Riddare av Norska Lejonorden, 21 januari 1904.
  Storkorset av Norska Sankt Olavs orden, senast 1881.
  Polska Polonia Restituta, tidigast 1945 och senast 1947.
  Portugisiska Torn- och Svärdsorden, senast 1881.
  Riddare av Preussiska Svarta örns orden, senast 1905.
  Preussiska Röda örns orden, senast 1905.
  Rumänska Stjärnans orden, senast 1905.
  Ryska Sankt Andreas orden, senast 1881.
  Ryska Sankt Alexander Nevskijorden, senast 1881.
  Ryska Vita örns orden, senast 1881.
  Ryska Sankt Annas orden, senast 1881.
  Ryska Sankt Stanislausorden, senast 1905.
  Sachsen-Weimarska orden Vita falken, senast 1905.
  Thailändska Chakriorden, senast 1905.
  Brittiska Victoriaorden, tidigast 1905 och senast 1908.
  Osmanska rikets Osmanié-orden, senast 1905.
  Ungerska Sankt Stefansorden, senast 1905.
  Österrikiska Hederstecknet, tidigast 1921 och senast 1925.
  Haakon VII:s frihetskors, tidigast 1947 och senast 1950.
  Konung Christian X:s frihetsmedalj, tidigast 1947 och senast 1950.

Anfäder

Referenser
 Händelser man minns - en krönika 1920-1969, fil dr Harald Schiller 1970 
 Nationalencyklopedin, 2007

Noter

Externa länkar

Artiklar med släktträd
Svenska prinsar
Huset Bernadotte
Norska prinsar
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska militärer under 1900-talet
Generaler i svenska armén
Ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien
Födda 1861
Avlidna 1951
Män
Ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien
Hedersledamöter vid Västgöta nation i Uppsala
Ledamöter av Vitterhetsakademien
Ledamöter av Lantbruksakademien
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Mottagare av Konung Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken
Mottagare av Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen
Mottagare av Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj
Kommendörer med stora korset av Vasaorden
Riddare av Carl XIII:s orden
Mottagare av Badiska Husorden Fidelitas
Mottagare av Berthold I av Zähringens orden
Mottagare av Belgiska Leopoldsorden
Mottagare av Sankt Alexanderorden
Mottagare av Elefantorden
Mottagare av Dannebrogsmännens hederstecken
Mottagare av Estniska Röda korsets orden
Mottagare av Frihetskorsets orden
Storkorset av Hederslegionen
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Tre Stjärnors orden
Mottagare av Karl den heliges orden
Mottagare av Nassauska Gyllene lejonets orden
Mottagare av Nederländska Lejonorden
Mottagare av Norska Lejonorden
Storkorset av Sankt Olavs orden
Mottagare av Polonia Restituta
Mottagare av Torn- och svärdsorden
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Mottagare av Röda örns orden
Mottagare av Rumänska Stjärnans orden
Mottagare av Sankt Andreas orden
Mottagare av Alexander Nevskijorden
Mottagare av Ryska Vita örnens orden
Mottagare av Sankt Annas orden
Mottagare av Ryska Sankt Stanislausorden
Mottagare av Vita falkens orden
Mottagare av Chakriorden
Mottagare av Victoriaorden
Mottagare av Sankt Stefansorden
Mottagare av Österrikiska Hederstecknet
Mottagare av Haakon VII:s frihetskors
Mottagare av Christian X:s frihetsmedalj
Mottagare av Illis Quorum